III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)/Grupa I – 6. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 19 drużyn z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2020/2021 bierze udział drużyny, które zostały podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrz grupy uzyskał automatyczny awans na poziom centralny – do II ligi. 6 ostatnich drużyn spadły na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. 

Drużyny, które wycofałyby się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, mogły zostać relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty byłyby anulowane. Drużyny, które wycofałyby się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również mogły zostać relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawane byłyby walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek groziło także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Drużyny 

|

Objaśnienia:
 GKS Wikielec  został dokooptowany do rozgrywek decyzją PZPN.
 Pilica Białobrzegi, mistrz IV ligi mazowieckiej południowej wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Ząbkovią Ząbki, mistrzem IV ligi mazowieckiej centralnej i Mławianką Mława, mistrzem IV ligi mazowieckiej północnej.

Tabela 

||rowspan=12|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza koniec rundy jesiennej.

Lider kolejka po kolejce 

Objaśnienia:

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 kolor zielony zaznaczono wygrany mecz, kolor żółty oznacza remis, natomiast kolor różowy mecz przegrany.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Portal Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
 Serwis Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Strona Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
 Oficjalna strona Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)